Cazadores de sombras puede aludir a más de un artículo:
 Cazadores de sombras, serie literaria compuesta de varias sagas escrita por Cassandra Clare.
 Cazadores de sombras, saga de seis novelas dentro de la anterior.
 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, película basa en la primera novela de la hexalogía Cazadores de sombras.